Баде́ні () — польське прізвище італійського походження.

Відомі носії 
 Казимир Фелікс Бадені (1846—1909) — шляхтич, граф, австрійський державний діяч, польський поміщик. Доктор honoris causa Львівського університету (1896).
 Казимир Станіслав Бадені (1912—2010) — польський пресвітер-домініканець, містик, душпастир, реколекціоніст, публіцист, релігійний філософ і науковець.
 Станіслав Бадені (1859—1912) — польський громадський діяч, політик, граф. Брат Казимира Фелікса Бадені.
 Ян Бадені (1858—1899) — польський священник-єзуїт, провінціал Галицької провінції єзуїтів (1897—1899), один із піонерів соціальної діяльності в Галичині.

Див. також 
 Бадені () — шляхетський рід гербу Бонча.

Польські прізвища